Ů, ů (U с кружком, ) — буква расширенной латиницы. Используется в чешском алфавите, где является 35-й буквой и обозначает звук . Добавлена в алфавит в течение XVI века (исторически Ó, но теперь произносится как Ú).

См. также 

 Список букв латиницы

Ссылки 

Чешский алфавит